Чемпіонат Польщі з футболу 1938 проводився з 10 квітня по 1 листопада. У змаганні брали участь десять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Рух» (Хожув). Для команди цей титул став п'ятим в історії. Найкращим бомбардиром турніру став гравець команди-чемпіона — Теодор Петерек, який забив 21 гол у ворота суперників.

Підсумкова таблиця 

 М — місце; І — ігри; О — набрані очки; В — виграші; Н — нічиї; П — поразки; М+ — кількість забитих голів; М- — кількість пропущених голів

Найкращі бомбардири 
 21 — Теодор Петерек («Рух»)
 20 — Леонард Піонтек (ЛКС)
 19 — Ернест Вілімовський («Рух»)

Чемпіони 
«Рух»: Вальтер Бром, , Генрік Гила; , Едмунд Гємса, Юзеф Ібром, Евальд Крук, , Сильвестер Новаковський, Теодор Петерек, Ян Вехочек, Ернест Вілімовський, Зігфрід Чемпиш, Павел Малхерек, Фридерик Скшипець, Вальтер Панхиж, Владислав Слота, Еміль Фіца, , Еміль Дзивиш.

Фінальна група другої ліги 
На наступний сезон, до елітного дивізіону, путівки здобули краківська «Гарбарня» й «Уніон-Турлінг» (Лодзь) .

 М — місце; І — ігри; О — набрані очки; В — виграші; Н — нічиї; П — поразки; М+ — кількість забитих голів; М- — кількість пропущених голів

Примітки

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF

1938
Польща
1938 у Польщі